Esistono più comuni francesi con questo nome

Montirat – Aude
Montirat – Tarn